Аллсвенскан 1975 () — 51-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 26 октября 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1975 
Швеция
Спорт в Швеции в 1975 году